A categoria de peso meio-médio masculino do boxe nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 foi disputada entre os dias 31 de julho e 12 de agosto no ExCeL.

Medalhistas

Resultados

Fase final

Chave superior

Chave inferior 

*Originalmente Spence perdeu a luta por 13–11, mas após apelar contra o resultado, a AIBA usou o recurso de vídeo e determinou que pelo menos mais quatro pontos deveriam ter sido considerados pelos árbitros.

Meio medio masculino